Зельцер Веніамін Якович — радянський вчений в області механізації виноградарства.
 Зельцер Волтер — американський журналіст і кінопродюсер.
 Зельцер Йоган Мойсейович — радянський російський письменник, сценарист, військовий журналіст.